CMA steht als Abkürzung für:

 Calciummagnesiumacetat, ein alternatives Streusalz
 Canadian Medical Association, die größte Ärztevereinigung in Kanada
 Central Mongolia Airways, eine mongolische Charterfluggesellschaft für Hubschrauber
 Central Mountain Air, eine kanadische Fluggesellschaft, Sitz in Smithers, Kanada
 Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH, eine ehemalige deutsche Agrarmarketing-Organisation
 Centrum für Materialanalytik in Kiel
 Certified Management Accountant, Zertifizierung im Controlling
 Chlormadinonacetat, synthetisches Gestagen
 Christa McAuliffe Academy, eine US-amerikanische Privatschule
 Christian and Missionary Alliance, eine evangelikale Missionsgesellschaft und Kirche, die in den USA gegründet wurde (abgekürzt teilweise auch mit C&MA)
 Christian Motorcyclists Association, eine christliche Vereinigung der Biker-Szene
 CMA-Diagramm, (Clemmow-Mullaly-Allis-Diagramm), zur Darstellung der Dispersionsrelation  elektromagnetischer Wellen in einem magnetisierten Plasma
 Common Monetary Area, eine Währungsunion zwischen Lesotho, Namibia, Südafrika und Eswatini
 Compagnie Maritime d'Affrètement, ehemalige französische Reederei, die 1999 in CMA CGM aufgegangen ist
 Competition and Markets Authority, Wettbewerbsbehörde im Vereinigten Königreich
 Concilium Medii Aevi, 1998 gegründete Online-Zeitschrift für Mittelalterforschung
 Conseil mondial de l'artisanat, World Crafts Council
 Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, UN-Klimakonferenz, die zugleich Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens von Paris ist
 Country Music Association, eine US-amerikanische Vereinigung zur kommerziellen Förderung der Country-Musik
 Cow's milk allergy, Kuhmilchallergie 
 Chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitserkrankte, ein Krankheitsbild von Suchtkranken
 Cumbria, Grafschaft in England, Chapman-Code
 Cylindrical Mirror Analyzer, ein Gerät zur Bestimmung der Energie von Sekundärelektronen 
 Koordination der Azawad-Bewegungen (Coordination des mouvements de l’Azawad), ein Zusammenschluss verschiedener Milizen in Mali 
 China Meteorological Administration, Chinesisches Amt für Meteorologie

CMa steht für:

 das Sternbild Großer Hund (lat. Canis maior) in der Nomenklatur der Fixsterne
 CMa (Inschrift), Abkürzung für eine Inschrift des persischen Königs Kyros II

CMA